Bornemannsches Haus steht für:

 Bornemannsches Haus (Göttingen), Fachwerkhaus in Göttingen 
 Bornemannsches Haus in Hamburg, siehe Harburger Schloßstraße #Bornemannsches Haus
 Bornemannsches Haus (Hannover), Gebäudekomplex in Hannover